«Magnum Force»— другий альбом хіп-хоп дуету Heltah Skeltah. Незважаючи на успіхи синглу «I Ain't Havin' That», альбом отримав посередні продажі, через що Heltah Skeltah розпалася, щоби у 2008 році знову записати якісніший альбом D.I.R.T..

Трек лист 

Музичні альбоми 1998
Альбоми Duck Down Records